Назва Паре може стосуватись різних понять, зокрема у географії:
 Паре () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Комо
 Паре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Паре (, ) — гори в Танзанії.

Також паре (вапаре) — це народ банту, що проживає у горах Паре.

Паре́ () — прізвище французького походження. Відомі носії:
 Амбруаз Паре (1510—1590) — французький хірург, що вважається одним із засновників сучасної медицини.
 Джессіка Паре (*1982) — канадська актриса.
 Майкл Паре (*1958) — американський актор.